Триэтилалюминий — элементоорганическое вещество, алкилпроизводное алюминия с формулой Al(CH), бесцветная жидкость, самовоспламеняется на воздухе.

Получение 
 Взаимодействие алюминия со смесью этилена и водорода:

 Взаимодействие хлорида алюминия и гидрида натрия (с образованием промежуточного гидрида алюминия) с этиленом:

Физические свойства 
Триэтилалюминий — бесцветная жидкость, которая самовоспламеняется на воздухе. Поэтому работать с ним можно только в инертной атмосфере (азот или аргон).
Триэтилалюминий образует димеры, в котором расстояния Al-C неэквивалентны, то есть реальная формула Al(CH) или (Al(CH)).

Химические свойства 
 Энергично реагирует с водой:

 Реагирует с кислотами, спиртами, аминами и другими протоносодержащими соединениями:

 Окисляется до алкоголята:

 С углекислым газом образует пропионат алюминия:

Применение 
 В промышленности в качестве промежуточного продукта в производстве жирных спиртов.
 Пирофорный воспламенитель в ракетной технике.
 Компонент напалмовых смесей.
 Катализатор химических реакций полимеризации (совместно с хлоридом титана).

Литература 
 
 
 

Алюминийорганические соединения